Pendolarismo
 Oscillazione pendolare, relativo al movimento del pendolo
 Pendolare (ultraleggero)
 Nistagmo pendolare
 Alfa Pendular, treno portoghese ad alta velocità